Passade bezeichnet:
 Passade, eine Gemeinde in Schleswig-Holstein, am gleichnamigen Passader See gelegen
 Passade (Fluss), linker Nebenfluss der Bega in Ostwestfalen-Lippe
 Passade (Reitkunst), eine Kehrtwendung in Traversstellung, siehe Travers (Reitsport)